L'édition 2019-2020 de la OK Liga se joue de  à . Le championnat regroupe .

Le FC Barcelone est le tenant du titre.

Équipes

Saison régulière

Classement 

|valign="top"|

|}

Classement des buteurs

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Espagne de rink hockey (OK Liga)

Lien externe 
 .

Championnat d'Espagne de rink hockey
Rink hockey en 2019
Rink hockey en 2020
Rink hockey M1